Konsulat Brazylii w Gdańsku (port. Consulado do Brasil em Danzig, Brasilianisches Konsulat in Danzig) – brazylijska placówka konsularna mieszcząca się w Gdańsku. 

Funkcjonował też konsulat w Gdyni, w okresie międzywojennym epizodycznie w 1939, oraz w okresie po II wojnie światowej (1960–1985).

Kierownicy konsulatu 
 1845–1878 – Melchior Frederick Hebeler, wicekonsul/konsul
 1923–1925 – dr José de Oliveira Almeida, kier. urzędu (1885–)
 1925–1929 – Carlos Ribeira de Faria, konsul (1882–)
 1929–1934 – dr José de Oliveira Almeida, z-ca konsula/konsul
 1934–1936 – Odon Sarmento, konsul (1887–)
 1935–1936 – Manoel Moreira de Barros e Silva, konsul (1896–1937)
 1938–1939 – Raul Vachias, konsul (w Gdańsku) (1892–)
 1939 – Jorge Kirchhofer Cabral, konsul (w Gdyni) (1903–1962)

 1960–1965 – Michael Joseph Corbett, wicekonsul/II sekretarz/konsul (w Gdyni) (1931–-)
 1967–1974 – Annibal Alberto de Albuquerque Maranhão, konsul (w Gdyni) (1918–)
 1974–1983 – Orlando Alves da Silva, charge d'affaires (w Gdyni)
 1983 – Mario Andrade Correia, konsul (w Gdyni) (1925–)

Siedziba
 1867 – Langgasse 50, ob. ul. Długa
 1870–1976 – Kohlenmarkt 11, ob. Targ Węglowy
 1878 – Hundegasse 77, ob. ul. Ogarna

 1925–1932 – Weidengasse 35/38, ob. ul. Łąkowa
 1933–1934 – Rennerstifsgasse 9, ob. ul. Czerwonych Kosynierów
 1935–1936 – Postgasse 3, ob. ul. Pocztowa
 1936 – Langfuhr, Baumbachallee 7, ob. Wrzeszcz, ul. Konopnickiej
 1939 – Langermarkt 41, ob. Długi Targ

 1939 – Gdynia, ul. Świętojańska 118

 1960–1985 – Gdynia, ul. Kazimierza Pułaskiego 6

Bibliografia 
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom II. Ameryka Północna i Południowa 1918–2007, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2008, s. 224, 
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Ambasada Brazylii w Warszawie

Uwagi

Przypisy 

Brazylia
Misje dyplomatyczne Brazylii